Stati Uniti d'America
 Springport – città della Contea di Henry, Indiana
 Springport – villaggio della Contea di Jackson, Michigan
 Springport – township della Contea di Jackson, Michigan
 Springport – città della Contea di Cayuga, New York